El término maná o mana puede referirse a:

Maná

Religión 
 maná: alimento enviado por Dios Jehová  al pueblo hebreo en el desierto según la tradición judeo-cristiana. Después de que salieron del desierto...

Música 
 Maná, grupo mexicano de rock.
 Maná, álbum de la banda Maná.

Juegos 
 mana, valor utilizado en los juegos de rol y de cartas para cuantificar la capacidad y acción mágica del jugador.

Gastronomía 
 Maná, producto de pastelería de origen peruano, consistente en una pasta dulce de textura similar a la masa elástica, usada en el recubrimiento de pasteles.
 Maná, marca comercial de galletitas dulces secas de la empresa argentina Arcor.
 Maná, nombre del dulce boliviano pasankalla en Perú, consiste en el insuflado de maíz con diferentes cantidades de azúcar.

La Maná 
 La Maná, ciudad de Ecuador;
 Cantón La Maná, cantón de la provincia de Cotopaxi, en Ecuador, donde se encuentra la ciudad del mismo nombre.

Mana 
 mana, fuente de energía de la religión y mitología polinésica.
 mana, unidad de peso sumeria equivalente a 500 gramos (por ejemplo, de plata).

Geología 
 mana, fuente natural de agua.

Música 
 Mana, músico japonés líder de bandas como Malice Mizer y Moi dix Mois.
 Mana, músico finlandés, baterista de Lordi.
 Mana, álbum debut de la banda neerlandesa de metal, Nemesea.

Geografía 
 Mana, una comuna y localidad ubicada en la Guayana Francesa.
 Pico de Mana, montaña del Himalaya de 7272 m, ubicada en Garhwal, en la India. Separa los glaciares de Bank Kund y Purvi Kamet.
 Paso de Mana, también llamado La Mana, Chirbitya o Dungri La, se halla a 5608 m en el Himalaya, separando la India y el Tíbet. Aquí se encuentra el lago Deotal, del que nace el río Saraswati.